Szwajcaria:
 Ferrera – gmina w kantonie Gryzonia, w regionie Viamala
 Ferrera – retoromańska nazwa gminy Schmitten

Włochy:
 Ferrera Cenisio – dawna nazwa gminy Moncenisio
 Ferrera di Varese – gmina
 Ferrera Erbognone – gmina

Osoby:
 America Ferrera – amerykańska aktorka
 Benigno Ferrera – włoski biegacz narciarski

Inne:
 Lisa Ferrera – sieć salonów ślubnych

Zobacz też:
 Ferrara